Генри Кэмпбелл Блэк  (17 октября 1860, Оссининг (Нью-Йорк, США) — 19 марта 1927) является основателем Юридического словаря Блэка, авторитетного юридического словаря, впервые опубликованного в 1891 году.

Он также был ом журнала «Конститьюшнл Ревю» (The Constitutional Review) с 1917 года до самой смерти в 1927 году.

Примечания

Литература 
 Статья о Г. Блэке и его словаре - на английском языке
 Who Was Who in America. A component volume of Who’s Who in American History. Том 1, 1897—1942. — Чикаго: A.N. Marquis Co., 1943. — С. 100.

Персоналии по алфавиту
Издатели США
Юристы США
Родившиеся 17 октября
Родившиеся в 1860 году
Умершие 19 марта
Умершие в 1927 году